Andrej Komac
Andrej Kramarić
Andrej Babić
Andrej Martin
Andrej Kvašňák
Andrej Ďurkovský
Andrej Panadić
Desambiguação